Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), créé en 1998, est un établissement public qui fédère le Syndicat Mixte de la Sorgue amont, le Syndicat Mixte de la Sorgue aval et le Syndicat Mixte du Canal de Vaucluse. Il œuvre pour une gestion cohérente et rationnelle de la Sorgue à l'échelle du bassin versant, qui concerne 18 communes.

Compétences 
Ses compétences concernent principalement :
 les grandes orientations d'aménagement du bassin,
 la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'actions intéressant l'ensemble de la rivière,
 la direction technique des travaux d'aménagement hydraulique réalisés par les collectivités du bassin,
 la réalisation d'études globales,
 le relais entre les différents acteurs publics et privés,
 l'information et la sensibilisation sur la Sorgue et les milieux naturels associés.

Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues est l'animateur du Contrat de Rivière « Les Sorgues », du Comité Local de la Sorgue amont et l'opérateur Natura 2000 « Les Sorgues ».

Liens externes 
 www.laSorgue.com

Vaucluse
Article à illustrer Vaucluse
Syndicat mixte